Geraldo ist der Familienname folgender Personen:
 Denilson Geraldo (* 1969), brasilianischer römisch-katholischer Ordensgeistlicher und Weihbischof in Brasília
 João Geraldo (* 1995), portugiesischer Tischtennisspieler
 Tino di Geraldo (* 1960), spanischer Jazzmusiker

Künstler- oder Spielername:
 Geraldo (1904–1974), britischer Bandleader
 Geraldo Washington Regufe Alves (* 1980), portugiesischer Fußballspieler
 Hermenegildo da Costa Paulo Bartolomeu (* 1991), angolanischer Fußballspieler